— видеоигра в жанре файтинга, разработанная командой Sega AM2 и изданная компанией Sega для игровых автоматов и игровых приставок нового поколения PlayStation 3 и Xbox 360.

Сюжет 
Проводится пятый мировой чемпионат по борьбе, на который соберутся 17 лучших воинов со всего мира. Их задача — улучшить свои навыки в бою, вышколить свой разум и умения до высочайшего уровня мастерства. Бойцы не подозревают, что корпорация «J6», организующая этот турнир, планирует создание сверхсекретной боевой машины с человеческим обличьем. Их первая модель была повержена в четвёртом турнире, что вынудило членов корпорации выкрасть Ванессу. Членам корпорации удалось перехватить её боевую информацию и перенести её в их новую модель под названием «V-Dural», прежде чем Ванессе удалось бежать.

«J6» намерена найти предателя в своих рядах, который помог Ванессе спастись и надеяться на победу их новой машины в новом турнире.

Геймплей 
В целом, система боя в Virtua Fighter 5 аналогична использовавшимся в предыдущих играх. Игрок управляет одним из бойцов, и в его арсенале огромное количество боевых приемов и разных техник ведения рукопашного боя. Однако, есть и нижеописанные отличия, выделяющие игру на фоне прочих частей.

 Скорость бросков увеличена с 8 до 12 фреймов. В дополнение, из Virtua Fighter 3 вернулась возможность мгновенных бросков при обходе (занимающих 0 фреймов).
 Для поддержания более морального стиля игры, в игру введена клэш-система (), при которой в нужный момент атака могла быть отменена в бросок с столкновением, после чего оба игрока получали +0 преимущества (нейтральное).
 Также была введена возможность наступательной атаки, осуществляемой при нажатии кнопок атаки и защиты и на старте дающий угловой рывок вперёд.

Персонажи 
 Акира Юки () — японский учитель кунг-фу; мастер стиля бацзицюань (хаккёку-кэн в Японии).
 Чэнь Пай () — китайская актриса, дочь Чань Лау; дерётся в стиле мицзунцюань (энсэй-кэн в Японии), но также практикует хисоу-кэн.
 Джеффри Макуайлд () — огромный австралийский рыбак, в поисках своего истинного врага — акулы-людоеда, известной как «акула сатаны»; дерётся в греческом стиле панкратион.
 Аой Умэнокодзи () — японская студентка; дерётся в стиле айки-дзю-дзюцу.
 Лион Рафаль () — богатый французский студент, чей отец связан с «J6»; дерётся в стиле богомола, известном в Китае как Танланцюань и туру-кен в Японии.
 Сара Брайант () — американская студентка, сестра Джеки Брайанта, на которую имеет виды корпорация «J6»; дерётся в стиле Джит Кун-До (стиль Брюса Ли), хотя в игре он назван лишь единоборством.
 Шунь Ди () — китайский лекарь и учитель боевых искусств; дерётся в стиле цзуйцюань (пьяное кунфу).
 Го Хиногами () — японский убийца, работающий на J6; дерётся в стиле дзюдо.
 Чэнь Лау () — известный китайский шеф-повар и мастер боевых искусств; дерётся в стиле коэн-кэн.
 Лэй Фэй () — китайский шаолиньский монах, желающий научиться стилю коэн-кэн и убить Чэнь Лау; дерётся в стиле Шаолинь цюань (сёрин-кэн в Японии).
 Брэд Бёрнс () — итальянский кикбоксер и соблазнитель; дерётся в стиле муай-тай.
 Кагэ-Мару Хагакурэ () — японский ниндзя в поисках своей матери; дерётся в стиле Хагакурэ-рю джиу-джитсу.
 Вольф Хокфилд () — канадский рестлер-индеец; дерётся в стиле рестлинга.
 Джеки Брайант () — американский гонщик IndyCar, брат Сары Брайант; дерётся в стиле джиткундо.
 Ванесса Льюис () — охранница неизвестного происхождения, сбежавшая из лаборатории J6; дерётся в португальском стиле вале-тудо.
 Айлинь () — китайская оперная певица; дерётся в стиле обезьяньего кунфу (в Китае — мицзун, Японии — ку-кэн).
 Эль-Блэйз () — мексиканский рестлер (лучадор), мечтающий победить Вольфа Хокфилда в поединке; дерётся в стиле луча либре.
 Дюраль () — женщина-киборг, мать Кагэ-Мару. Встречается в конце каждой игры. Содержит все стили персонажей игры.
 Жан Кудзё () — французский каратист японского происхождения.

Результаты боя 

 K.O. — противник побеждён, так как его полоска энергии достигла нулевого значения.
 Ring Out () — противник был выброшен за пределы ринга и потерпел поражение.
 Time Out () — время, отведённое на бой истекло, выигрывает раунд тот боец, у которого осталось больше энергии.
 Draw () — энергии игроков равны на момент истечения времени, обоим игрокам засчитывается победа.

Режимы игры 
 Arcade () — поединки против компьютера на семи уровнях с бесконечными попытками.
 VS. () — поединки для двух игроков (необходим второй геймпад).
 Quest () — различные турниры за титул лучшего игрока.
 DOJO — обучение. Здесь можно учить и улучшать технику борьбы.
 VF.TV: просмотр видеороликов, рекламных роликов и записей.
 Customize () — настройки, связанные с бойцами (одежда, предметы и пр.).
 Options () — настройки, связанные с игрой.

Ранги игроков 
Даются в режимах «Квест», «VS.» и VS-онлайн.

Всего в игре персонаж может получить 28 рангов. Первые 21 ранг получают все персонажи: от 10 до 1 Кю или Дан, и Мастер.

После Мастера ранги даются в зависимости от процента побед игрока по отношению к проигрышам:

 меньше 70 % побед: Master→Defender→Enforcer→Sentinel→Protector→Guardian→Paladin→Liberator.
 70-80 % побед: Master→Hunter→Raider→Barbarian→Assassin→Slayer→Berserker→Destroyer.
 больше 80 % побед: Master→Warrior→Veteran→Gladiator→Vindicator→Avenger→Vanquisher→Conqueror.

Версии и выпуски

PlayStation 3 
Версия для PlayStation 3 была выпущена раньше, чем версия для Xbox 360. Была портирована версия B, без поддержки сети.

Xbox 360 
Для консоли Xbox 360 была портирована версия C и добавили поддержку игры по сети. Эта версия игры известна как  в Японии и Virtua Fighter 5 Online в Северной Америке.

Virtua Fighter 5 R 
14 февраля 2008 года на выставке развлечений «AOU», Sega AM2 анонсировала дополнение . Эта новая версия была выпущена для аркадных автоматов в Японии 24 июля 2008 года. Версия содержит новый этап, а также нового персонажа по имени Джин Кудзё, который практикует каратэ. Вновь вернулся с Virtua Fighter 3 сумоист Така-Араси. Virtua Fighter 5 R не был выпущен на консоли, однако на официальном сайте игры были указаны платформы PlayStation 3 и Xbox 360.

Версия B в Virtua Fighter 5 R была официально выпущена 21 мая 2009 года. В этой версии изменена анимация движений всех персонажей, а также изменился усиленный режим игры и улучшена камера. Версия C была выпущена 25 ноября 2009 года, где доступны новые костюмы персонажей.

Virtua Fighter 5 Final Showdown 
18 февраля 2010 года Sega выпустила трейлер второй версии игры под названием . Игра была выпущена на аркадных автоматах в Японии 29 июля 2010 года. В версии появились новые костюмы персонажей и переработана анимация. В июне 2012 года Virtua Fighter 5 Final Showdown была выпущена на Xbox 360 и PlayStation 3 через сервисы Xbox Live и PlayStation Network соответственно. В обеих версиях игра имеет поддержку онлайн-игры.

Саундтрек 

Альбом  был выпущен 18 мая 2011 года лейблом Wave Master. Саундтрек содержит треки из Virtua Fighter 5, Virtua Fighter 5 R и Virtua Fighter 5: Final Showdown. Музыка была написана Сатио Огавой, Фумио Ито, Мэгуми Таканой, Нобухико Касиварой, Ясуюкой Нагатой, Кадзукой Такаги, Дзюмпэем Мисимой, Сэйити Хамадой и коллективом из AM R&D 2 Sound Staff.

Альбом был выпущен на 2 дисках.

Оценки и мнения 

Все версии игры Virtua Fighter 5 получили высокие оценки от критиков. Сайт GameSpy оценил обе версии игры в 5 звёзд из 5 возможных. 1UP.com в обзоре для Xbox 360-версии заявили, что игра стоит около таких серий, как Tekken, Dead or Alive и четвёртой частью серии Soul, из-за онлайн-возможностей.

IGN оценил Xbox 360-версию в 9 баллов, а PlayStation 3 — 8,8 баллов, назвав первую версию игры «фантастической». Оценка версии Virtua Fighter 5 для PlayStation 3 была снижена из-за отсутствия функции поддержки по сети. Кроме того, обе версии подверглись критике за искусственный интеллект, назвав его «не очень хорошим», однако хвалили за механику игры и режим «Квест». Критик посоветовал владельцам консолей сыграть в Virtua Fighter 5.

Британский отдел IGN оценил версию игры для PlayStation 3 в 8,5 баллов. В своём итоге он сказал, что игра будет хорошо продаваться.

Журнал «Страна игр» оценил PS3-версию игры в 9 баллов из 10 возможных. Отсутствие сетевой игры журнал назвал главным недостатком игры. Кроме того, игру критиковали за малое количество режимов, управление и недочёты в программировании, а также тренировки, назвав их «запутанными». Из плюсов журнал отметил графику и поддержку высокого разрешения, боевую систему, «семнадцать бойцов с непохожими приемами и стилями» и за «зрелищный мордобой». Virtua Fighter 5 на консолях назвали «самым сбалансированным и глубоким файтингом».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры в Северной Америке
 Официальный сайт игры в Японии
 Virtua Fighter 5 на сайте Sega Retro
 Virtua Fighter 5: Final Showdown на сайте Sega Retro

Игры для аркадных автоматов
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation Network
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Компьютерные игры 2006 года
Virtua Fighter
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры с возможностью изменения внешнего вида персонажа
Компьютерные игры, разработанные Sega AM2
Компьютерные игры, изданные Sega